Gorra de cop: cobricap de palla entrellaçada utilitzat per a protegir els infants que comencen a caminar i evitar que es colpegin el cap.
 capçana: tortell o rotllana, rodet o coixinet de roba, de palla o d'altra cosa tova, que es posa damunt el cap o les espatalles per a transportar-hi un fardell feixuc o dur. També els rossellonesos sacpall, sarpall, quiroll. Vegeu-ne un dibuix